Сезон ВНБА 2005 — стал 9-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, единственный раз в своей истории, стала команда «Сакраменто Монархс», расформированная 14 декабря 2009 года. С этого сезона стали выбираться сборная всех звёзд защиты и сборная новичков, а финальная серия стала проходить до трёх побед.

В регулярном чемпионате приняло участие 13 клубов, которые выступали и в прошлом. 16 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2005 года под общим 1-м номером клубом «Шарлотт Стинг» была выбрана центровая Джанель Маккарвилл из университета Миннесоты. Под 2-м номером на этом драфте клубом «Индиана Фивер» была выбрана защитник Тан Уайт из университета штата Миссисипи.

Регулярный сезон стартовал 21 мая матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Сиэтл Шторм», и клубом «Лос-Анджелес Спаркс», в котором «Спаркс» победили со счётом 68:50. 9 июля на Мохеган Сан Арене в Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Запада разгромила команду Востока со счётом 122:99. MVP этого матча была признана форвард «Хьюстон Кометс» Шерил Свупс, которая за 28 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 15 очков, 4 подборов и 2 результативных передач за команду Запада. Регулярный сезон в том году закончился 27 августа, MVP которого также была признана Шерил Свупс. Тренер клуба «Сакраменто Монархс», Джон Уизенант, был признан тренером года, а Темика Джонсон, шестой номер драфта, из «Вашингтон Мистикс» — новичком года. Официально сезон 2005 года завершился 20 сентября, когда «Сакраменто Монархс» переиграли в четвёртой игре финальной серии до трёх побед команду «Коннектикут Сан», а MVP финала была признана центровая «Монархс» Иоланда Гриффит.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Шерил Свупс, Хьюстон Кометс
 Самый ценный игрок финала: Иоланда Гриффит, Сакраменто Монархс
 Новичок года ВНБА: Темика Джонсон, Вашингтон Мистикс
 Лучший оборонительный игрок: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Самый прогрессирующий игрок: Николь Пауэлл, Сакраменто Монархс
 Приз за спортивное поведение: Тадж Макуильямс, Коннектикут Сан
 Тренер года: Джон Уизенант, Сакраменто Монархс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Шерил Свупс (Кометс)
 Ф Лорен Джексон (Шторм)
 Ц Иоланда Гриффит (Монархс)
 З Деанна Нолан (Шок)
 З Сью Бёрд (Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ф Тадж Макуильямс (Сан)
 Ц Лиза Лесли (Спаркс)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Бекки Хэммон (Либерти)

 Сборная новичков:
 Тан Уайт (Фивер)
 Кара Брэкстон (Шок)
 Кэти Финстра (Силвер Старз)
 Челси Ньютон (Монархс)
 Темика Джонсон (Мистикс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Шерил Свупс (Кометс)
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Иоланда Гриффит (Монархс)
 Талли Бевилаква (Фивер)
 Кэти Дуглас (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Тадж Макуильямс (Сан)
 Лорен Джексон (Шторм)
 Лиза Лесли (Спаркс)
 Алана Бирд (Мистикс)
 Деанна Нолан (Шок)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2005